Dimítrios Konstantópoulos peut désigner :
  (1917-2008), professeur grec de droit
 Dimítrios Konstantópoulos (football) (né en 1978), joueur de football grec
 Dimítrios Konstantópoulos (homme politique), homme politique grec

Voir aussi 
 Konstantopoulos